Кокія (рослина) (Kokia) — рід квіткових рослин родини Мальвові (Malvaceae).
 Кокія (урочище) — урочище в Криму.
 Кокія-Бель — гірський хребет у Криму.
 Кокія-Кая — гора в Криму.

Джерела 
 Атлас туриста «Горный Крым» /Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев. — К.: ГНПП «Картографія», 2010. — 112 с.